El Corozal kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Corozal (ort i Honduras), Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 El Corozal, Oaxaca, Santa María Colotepec, 
 El Corozal, Chiapas, Huehuetán, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar